3-я стрелковая бригада, различные формирования:
 3-я стрелковая бригада — стрелковое соединение (бригада) в составе Русской императорской армии, Вооружённых сил России, имперского периода. 
 3-я стрелковая бригада Северо-Западного фронта — сформирована до 1939 года, уничтожена в сентябре-октябре 1941 года на Моонзундском архипелаге
 3-я стрелковая бригада Карельского фронта — сформирована в мае 1942 года, в сентябре 1942 года переформирована в 32-ю лыжную бригаду
 3-я стрелковая бригада Ленинградского фронта — сформирована в июле 1942 года на базе 3-го полка морской пехоты, в августе 1942 года переименована в 50-ю стрелковую бригаду
 3-я стрелковая бригада Закавказского фронта — сформирована в июле 1942 года, в октябре 1942 года переименована в 157-ю стрелковую бригаду

Кроме того, во время Великой Отечественной войны существовала 3-я бригада морской пехоты Балтийского флота, она же с января 1945 года 3-я морская стрелковая бригада, с февраля 1945 года 3-я горнострелковая бригада.